A metilén olyan kémiai részecske, amelyben egy szénatomhoz két hidrogénatom kapcsolódik. Erre három lehetőség kínálkozik:
 –CH2– csoport, pl. a diklórmetánban (más néven metilén-klorid)
 =CH2 csoport, pl. a metilénciklopropénben,
 :CH2 molekula, a metilén nevű karbén. Diazometánból keletkezik fény hatására:

A karbének rendkívül reakcióképes szerves molekulák, amelyekben két vegyértékű – hat vegyértékelektronnal rendelkező – szénatom található.

A láncokban vagy gyűrűkben található metiléncsoport növeli annak méretét, és ezzel együtt a zsíroldékonyságot.

Kapcsolódó szócikkek 
 Metil
 Metincsoport

Jegyzetek

Fordítás 

Funkciós csoportok
Karbének